CLX steht für:
 Component Library for Cross Platform Development, eine Komponentenbibliothek
 CLX (Common Lisp), eine Client-Bibliothek für das X Window System in Common Lisp 
 Cargolux (ICAO-Code), eine luxemburgische Frachtfluggesellschaft

clx steht für:
 Zentilux, SI-Einheit der Beleuchtungsstärke Lux (Einheit)

Abkürzung